Bomsdorf steht für:
 Bomsdorf (Gräfenhainichen), ein Gehöft auf dem Gebiet von Gräfenhainichen, von 1931 bis 1938 jüdische Landwirtschaftsschule
 Bomsdorf (Möckern), ein Ortsteil von Möckern, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Bomsdorf (Neuzelle), ein Ortsteil von Neuzelle, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Bomsdorf (Uebigau-Wahrenbrück), ein Ortsteil von Uebigau-Wahrenbrück, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Bomsdorf (Hoher Fläming), wüste Feldmark auf der heutigen Gemarkung von Reetz, Gemeinde Wiesenburg/Mark, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg

Siehe auch:
 Bomsdorff